Het seizoen 2015/16 van de zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes competities op het een-na-hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 5 september 2015 en de laatste speelronde was op 14 mei 2016.
De kampioen van vorig seizoen (2014/15) was SteDoCo.

Eind december 2015 toen de winterstop net was begonnen werd bekendgemaakt dat VVA '71 failliet was verklaard. Het team van VVA '71 werd direct uit de competitie gehaald. De gespeelde wedstrijden werden als niet gespeeld verklaard. Zodoende was er dit seizoen sprake van 24 in plaats van 26 wedstrijden.

Teams

Ranglijst

Stand

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen
** VVA '74 uit de competitie gehaald, alle gespeelde wedstrijden ervan zijn als niet gespeeld verklaard.

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel 

 VVA '71 uit de competitie gehaald, alle gespeelde wedstrijden ervan zijn als niet gespeeld verklaard.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A